A rouge franciául vöröset jelent. Ez volt a rúzs eredeti írásmódja, mielőtt magyarosodott.

Zene
Rouge, Zsédenyi Adrienn albuma
Rouge Koncert, Zsédenyi Adrienn koncertfelvétele
L’Eau Rouge, a The Young Gods albuma
Rouge, Jean-Jacques Goldman albuma